Il singolare  del Trofeo Stefano Bellaveglia 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Roberto Bautista-Agut era il detentore del titolo ma quest'anno ha partecipato al Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013.

Filippo Volandri ha battuto in finale Pere Riba 6–4, 7–6(9–7)

Teste di serie

  Filippo Volandri (Campione)
  Pablo Carreño Busta (semifinali)
  Andrej Martin (primo turno)
  Florent Serra (quarti di finale)

  David Guez (primo turno)
  Jan Mertl (primo turno)
  Pere Riba (finale)
  Renzo Olivo (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trofeo Stefano Bellaveglia 2013
ATP Challenger Tour 2013